Дейв Кеон (,  22 березня 1940, Руен-Норанда) — канадський хокеїст, що грав на позиції центрального нападника.

Член Зали слави хокею з 1986 року. Володар Кубка Стенлі. Провів понад тисячу матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра
Хокейну кар'єру розпочав 1956 року.

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 23 роки, захищав кольори команд «Торонто Мейпл-Ліфс», «Гартфорд Вейлерс», «Міннесота Файтінг Сейнтс», «Індіанаполіс Рейсерс» та «Нью-Інгленд Вейлерс».

Загалом провів 1388 матчів у НХЛ, включаючи 92 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Нагороди та досягнення 
 Пам'ятний трофей Колдера — 1961
 Друга збірна усіх зірок НХЛ — 1962, 1971
 Приз Леді Бінг — 1962, 1963
 Володар Кубка Стенлі — 1962, 1963, 1964, 1967
 Приз Конна Сміта — 1967

Статистика

Посилання
 
 

Канадські хокеїсти
Володарі Кубка Стенлі
Хокеїсти «Торонто Мейпл-Ліфс»
Хокеїсти «Гартфорд Вейлерс»
Хокеїсти ВХА‎‎
Члени зали слави хокею
Уродженці Руен-Норанди